Uplink ou en français  Liaison montante est une expression relative aux transmissions satellitaires (télédiffusion, télécommunications, Internet par satellite...) et plus généralement utilisée dans les réseaux de télécommunication : mobiles et fixes (accès à internet).
 Uplink est la marque commerciale d'un jeu vidéo de hacking sorti en 2001 développé par la société britannique Introversion Software pour Windows et Linux, puis porté sur Mac OS par Contraband et Ambrosia Software.